Gmina Czarnocin bezeichnet zwei Gemeinden in Polen:
 Gmina Czarnocin (Powiat Kazimierski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Gmina Czarnocin (Powiat Piotrkowski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Łódź